Ideobisium är ett släkte av spindeldjur. Ideobisium ingår i familjen spinnklokrypare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spinnklokrypare
Ideobisium